Amphitritides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Augener 1922. Amphitritides ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphitritides